Stetson (maankrater), de overblijfselen van een krater op de Maan
 Stetson (Maine), een gemeente in de Amerikaanse staat Maine
 Stetson (merk), een Amerikaans merk van cowboyhoeden
 Stetson Bowl, een sportstadion in de Canadese provincie Brits-Columbia
 Stetson en Stetson, Nederlandse vertaling van een Duits hoorspel uit 1961
 Stetson University, een particuliere universiteit in de Amerikaanse staat Florida

Personen 
 Andrew Stetson (1979), Canadees model
 Colin Stetson, Amerikaans (bas)saxofonist
 George Stetson (1814-1879), Amerikaans geestelijke
 John Batterson Stetson (1830-1906), Amerikaans hoedenmaker
 Lemuel Stetson (1804-1868), Amerikaans politicus
 William Stetson Kennedy (1916-2011), Amerikaans schrijver en activist